Bruford – gruppo musicale britannico
 Bill Bruford – batterista inglese
 Bruford – personaggio de Le bizzarre avventure di JoJo